Elekes Zoltán (1967) labdarúgó (ZTE), edző
 Elekes Zoltán (?) fizikus
 Elekes Zoltán (?) szaxofonos